Still in Love with You peut aussi faire référence à: 

 "Still in Love with You" (Anna Vissi song), Une chanson de 2001 de l'album international  Everything I Am  de la chanteuse grecque Anna Vissi
 "Still in Love with You" (No Angels song), Une chanson de 2002 de l'album Now ... Us! du groupe pop allemand No Angels
 "Still in Love with You" (Thin Lizzy song), Une chanson de 1974 du groupe de hard rock irlandais Thin Lizzy's album Nightlife
 "Still in Love with You" (Travis Tritt song), Une chanson de 1997 du chanteur américain Travis Tritt album  The Restless Kind 
 Still in Love with You (album), Un album de 1992 de la chanteuse américaine de R & B Meli'sa Morgan
 Still in Love With You, Une chanson de 1991 sur Brand New Man Album réalisé par Brooks & Dunn
 Still in Love with You (chanson de Electro Velvet), Une chanson de 2015 du duo britannique Electro Velvet

Voir aussi
 I'm Still in Love with You